

Ґуркі-Дуже — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Ґуркі-Дуже — село в гміні Вінниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства